Weißer Berg ist umgangssprachlich eine verkürzte Bezeichnung der Schlacht am Weißen Berg. Es tragen aber auch geografische Objekte diesen Namen. 

Es ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Weißer Berg (Hannberg) (483 m), Berg der Frankenalb bei Hannberg, Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weißer Berg (Albersdorf) (375,2 m), Berg bei Ascherhütte, Gemeinde Albersdorf, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Weißer Berg (Neu Darchau) (Witt Barg) (109 m), Erhebung in Neu Darchau, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Weißer Berg (Perleberg) (80,7 m), Erhebung im Ortsteil Rosenhagen (Perleberg), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Weißer Berg (Heidesee) (53,6 m), Erhebung im Ortsteil Blossin der Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

in anderen Ländern (deutscher Name):
 Bílá hora, Tschechien
 Dhaulagiri, im Himalaja
 Kvitfjell, Norwegen
 Mauna Kea, Hawaii
 Mont Blanc, Frankreich

Weiteres:
 Weißer Berg bei Darmstadt und Pfungstadt, Natura-2000-Gebiet in Hessen

Siehe auch:
 Weißberg
 Weiße Berge
 Weißenberg (Begriffsklärung)
 Mount White
 White Hill
 White Mountain
 Gora Belaja
 Gora Beljaeva
 Gora Beljakova
 Gora Beljankina
 Gora Belka